Дуби́нинский:

 Дубининский — фамилия.
 Дубининский — станция Дальневосточной железной дороги, Приморский край. Названа в честь инженера-путейца Дубининского.
 Дубининский сельсовет — сельсовет в Томаровском районе.